Риме:

 Риме — обновленческое движение в тибетском буддизме.
 Риме, Жюль (1873—1956) — основатель и президент парижского футбольного клуба «Ред Стар».